FC Zürich Frauen er en fodboldklub for kvinder fra Zürich, Schweiz. Klubbens førstehold har spillet i Schweiz' nationalliga siden dets etablering i 1970. Holdet har vundet mesterskabet 20 gange og pokalturneringen 12 gange.

Titler

Officielle 
 Schweiziske mestre Nationalliga A:
 som SV Seebach Zürich: 12 (1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1987, 1988, 1990, 1991, 1993, 1994, 1998)
 som FFC Zürich Seebach: 1 (2008)
 som FC Zürich Frauen: 9 (2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019)
 Swiss Women's Cup vinder:
 som SV Seebach Zürich: 7 (1981, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1993)
 som FFC Zürich Seebach: 1 (2007)
 som FC Zürich Frauen: 6 (2012, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019)

Pr. invitation 
 Menton Tournament: 1 (1990)

Aktuel trup 
Pr. 4. marts 2017, ifølge klubbens hjemmeside.

Referencer 

Kvindefodboldklubber
Fodboldklubber i Schweiz
Sport i Zürich